Arfiusaaq bezeichnet:
 Arfiusaaq (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Arfiusaaq (Insel), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland